Robbeninsel steht für:

 Robbeninsel (Dagestan), Insel im Kaspischen Meer
 Die Robbeninsel, US-amerikanischer Dokumentarfilm von James Algar (1948)

Siehe auch:
 Tjuleni-Insel (deutsch Robbeninsel), Insel im Ochotskischen Meer
 Île aux Phoques (deutsch Robbeninsel), Insel im Südlichen Ozean
 Robben Island, Insel im Atlantik, Südafrika
 Seal Island
 Robbeninseln